

Mythologie 
 Pohjola, lieu mythique dans la mythologie finnoise, l'autre polarité (basse, basique, nordique, maléfique) du Kalevala (avec Vainola ou Väinölä).

Toponymie 
 Pohjola, un quartier de Turku. 
 Pohjola, un astéroïde.

Anthroponymie 
  (1977-), trompettiste jazz finlandais

Autres 
 , un journal finlandais. 
 Immeuble Pohjola, l'immeuble de la société Pohjola à Helsinki.
 La Fille de Pohjola (1906), poème symphonique de Jean Sibelius